Krzyżanki (powiat Gostyński)
Krzyżanki (powiat Wągrowiecki)
Krzyżanki (powiat Człuchowski)
Krzyżanki (powiat Sztumski)